In het jaar 1582 werd de klassieke juliaanse kalender, die meer dan anderhalf millennium dienst had gedaan, vervangen door de gregoriaanse kalender. Daardoor werd de ongelijkheid tussen de kalender en het tropisch jaar weggewerkt door tien dagen te schrappen uit de maand oktober. Het jaar 1582 heeft dan ook een unieke overgangskalender.

Aanvankelijk werd de gregoriaanse kalender alleen in de katholieke landen ingevoerd. De onderstaande kalender geldt dan ook alleen voor die landen.

Overgangskalender
Geschiedenis van Italië
Geschiedenis van Spanje
Geschiedenis van Portugal
Geschiedenis van Polen
1582